

Ludzie o imieniu Ava 
Ava – najstarsza znana z imienia poetka niemiecka
Ava Max – albańsko-amerykańska piosenkarka
Święta Ava – rzymsko-katolicka święta
Ava Addams – amerykańska aktorka pornograficzna
Ava Devine – amerykańska aktorka pornograficzna
Ava Gardner –  amerykańska aktorka filmowa i piosenkarka, symbol seksu lat 40. i 50.

Miejsca

Stany Zjednoczone 
Ava – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 Ava – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Ava – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Ava – obszar niemunicypalny w stanie Alabama, w hrabstwie Randolph
Ava – obszar niemunicypalny w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
Ava – obszar niemunicypalny w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
Ava (ang. Ava Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida

Inne 

 Ava – dawne królestwo (1364–1555)
 Ava – jedna z dawnych stolic Mjanmy

Zobacz też 
inne hasła Wikipedii zaczynające się od słowa Ava
Wytwórnia Radiotechniczna AVA – warszawskie przedwojenne przedsiębiorstwo, w którym produkowano m.in. polskie wersje maszyny szyfrującej Enigma
A.V.A – skrót gry komputerowej Alliance of Valiant Arms
„Ava Adore” – piosenka zespołu The Smashing Pumpkins